Deuces – album di Charlie Daniels del 2007
Deuces – singolo di Chris Brown del 2010